Macomb kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Macomb (Illinois)
Macomb (Oklahoma)